Авакатитлан, Агвакатитлан има више значења:
 Авакатитлан, Агвакатитлан (Тлалистакиља де Малдонадо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Авакатитлан, Агвакатитлан (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику